Abraham Hvidsten – compositore e direttore d'orchestra norvegese
 Anne Hvidsten – cantante norvegese
 Eugen Hvidsten – pittore norvegese
 Ragnar Hvidsten – calciatore norvegese